La Série des Caraïbes 2009,  du nom, se tient du 2 au 7 février 2009. Elle met aux prises les champions de République dominicaine, Tigres del Licey, du Mexique, Venados de Mazatlán, de Porto Rico, Leones de Ponce, et du Venezuela, Tigres de Aragua. Les parties se disputent au Mexique au Estadio Casas GEO de Mexicali.

Classement final

Résultats

Notes et références

Liens externes 
  MLB.com
 / Site officiel

2009
Événement sportif à Mexicali
Baseball au Mexique
Baseball en 2009
Sport au Mexique en 2009
Sport en février 2009